Vadnyugat, az Egyesült Államokat alapító 13 gyarmattól nyugatra fekvő területek elnevezése
 Vadnyugat (Le Far-West) (1973) francia film Jacques Brel rendezésében
 Vadnyugat (1990) az Exotic együttes harmadik nagylemeze